Аки́м (Иоаким) Алексе́евич Олесни́цкий (1842, Теофиполь, Волынская губерния — 27 августа (9 сентября) 1907, Алупка, Таврическая губерния) — русский православный богослов, палестиновед и гебраист; состоял профессором по кафедре библейской археологии в Киевской Духовной Академии.

Биография 
Родился в местечке Теофиполь Староконстантиновского уезда Волынской губернии в семье протоиерея.

В 1863 году — окончание Волынской Духовной семинарии.

В 1867 году — окончание Киевской Духовной Академии.

30 октября 1867 — назначение определением Святейшего Синода преподавателем на кафедру еврейского языка и библейской археологии Киевской Духовной Академии.

В 1868 году удостоен учёной степени магистра богословия за сочинение об Иммануиле Канте;

С 1869 года — доцент, с 1873 года — экстраординарный профессор.

29 октября 1876 года единогласно избран постоянным членом Совета Академии.

С 1881 года инспектор Академии, в должности до 1883 года.

С 1883 года — ординарный профессор.

С 1892 года — заслуженный профессор Академии.

В 1899 году ушёл в отставку по состоянию здоровья, оставаясь почётным членом Академии.

Обладал прекрасным знанием Священного Писания, древних и новых языков: древнееврейского, древнегреческого, латинского, сирийского, арабского, английского, немецкого и французского. Его перу принадлежит перевод на русский язык книг великих пророков, который регулярно публиковался в «Трудах Киевской Духовной Академии» с 1868 по 1873 гг.

Труды 
 «Метрические формы древнееврейской поэзии» (Киев, 1871);
 «Древнееврейская музыка и пение» (там же, 1870);
 «Государственная летопись царей иудейских» (там же, 1878);
 «Книги четырех пророков: Исаии, Иеремии, Иезекиила и Даниила» (перевод с еврейского текста с объяснениями, там же, 1875);
 «Судьбы древних памятников Св. Земли» (там же, 1875);
 «Святая земля» (т. I. «Иерусалим и его древние памятники», Киев, 1875; т. II. «Другие важнейшие места Св. Земли», там же, 1876);
 «Государственная израильская летопись etc»  (там же, 1879);
 «Книга Песнь Песней и её новейшие критики»  (там же, 1880);
 «Мегалитические памятники Св. Земли»  (там же, 1895).

Капитальным исследованием Олесницкого является его обширный труд о еврейском храме, под заглавием «Ветхозаветный храм в Иерусалиме» (издан Палестинским обществом, Санкт-Петербург, 1889). Существует обстоятельная рецензия этого труда, напечатанная А. Я. Гаркави в Известиях Императорского Археологического Общества.

Семья 
Брат: Маркеллин — богослов.

Жена: Ольга Никифировна.

Сын: Олесницкий, Алексей Акимович — востоковед.

Примечания

Ссылки 
 Биография А. А. Олесницкого на Богослов.ru
 
 
 Проф. Олесницкий А. А. на сайте «Азбука веры»

Гебраисты
Историки XIX века
Выпускники Волынской духовной семинарии
Палестина